Australië:
 King Street (Melbourne)
 King Street (Newtown, Sydney)
 King Street (Perth)
 King Street (Sydney)
 King Street (Devonport)

Canada:
 King Street (Toronto)
 King Street (Hamilton)

Engeland:
 King Street (Bristol)
 King Street (Cambridge)